Еле́на Па́влова:
 Павлова, Елена (Эрико Кирисима; 1899—1941) — русская балерина, эмигрировавшая в Японию и основавшая там первую балетную школу.
 Павлова, Елена Александровна — советский и российский орнитолог, тележурналист.
 Павлова, Елена Алексеевна (род. 2001) — немецкая фигуристка, выступающая в парном катании.
 Павлова, Елена Вячеславовна (Житкеева; род. 1978) — казахстанская волейболистка
 Павлова, Елена Дмитриевна — (род. в 1932 году) Герой Социалистического Труда